Imbosch (buurtschap), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Rozendaal
Imbosch (gebied), een natuurgebied in de Nederlandse gemeente Rozendaal